Ификло () је у грчкој митологији било име више личности.

Митологија 
 Био је син краља Филаке, Филака (или Кефала) у Тесалији и Минијаде Климене, Протесилајев брат, један од Аргонаута. Описиван је као изузетно брз јунак, који је могао да трчи преко житног поља, а да при томе не поломи ниједан клас. Због тога му се приписује победа у тркама приређеним у част Пелија, а поводом његове смрти. Оженио се Астиохом, али у браку дуго времена нису имали деце због његове полне немоћи. Међутим, када је пророк Мелампод стигао у Тесалију, Филак му је обећао своја говеда ако Ификла излечи од неплодности. Мелампод је због тога жртвовао два бика, исекао их и њихово месо препустио птицама. Тако је од једног крагуја сазнао да се Ификло, када је био дечак, препао због окрвављеног ножа свог оца, а који је овај користио како би штројио овнове. Нож је оставио крај једног дрвета и временом је преко њега зарасла кора тог дрвета, тако да га је сакрила. Крагуј је још рекао да ће Ификло оздравити ако десет дана буде пио напитак сачињен од рђе са тог ножа. Мелампод је пронашао нож и направио напитак за Ификла. Напитак је деловао и Ификло је добио сина Подарка.

 Син Тестија и Лаофонте, Дејдамије, Еуритемиде или Леукипе. Био је један од Аргонаута и ловаца на Калидонског вепра.

Напомена 
Ификло није исти јунак као и Ификле.

Извори 

Грчки хероји
Аргонаути